Constantino Nicolás Estanislao Julio Francisco, Príncipe Radziwiłł (Roma, 5 de abril de 1793 - Połoneczce, 6 de abril de 1869) fue un aristócrata polaco-lituano, hijo del príncipe Matías Radziwiłł y de la condesa Isabel Chodkiewicz, que se convirtió en señor de Szydłowiec a partir del 2 de septiembre de 1800, título que heredó de su padre, después de haber perdido a la soberanía real sobre esos bienes.

Matrimonio y descendencia 

En 1815, contrajo matrimonio con María Grabowska, quien murió al poco tiempo sin dejar descendencia. Tres años más tarde, se casó con Celestina Sulistrowskich, quién falleció tras diez años de matrimonio, dejando huérfana a su única hija, Eduvigis. En marzo de 1840 el príncipe Radziwiłł contrajo terceras nupcias con Adela Kranicczanką, con quién tuvo ocho hijos (tres hijas y cinco hijos):

 Nicolás Antonio
 Matías José.
 Celestina.
 Antonia.
 Micaela.
 Carlos Guillermo.
 Constantino Vicente.
 Dominico Maria

Ancestros

Fuentes 

Nobles del siglo XIX
Constantino Nicolás Radziwiłł
Nobles de Polonia del siglo XVIII
Nobles de Polonia del siglo XIX
Nacidos en Roma